Le Combat d'une femme (A Life Interrupted) est un téléfilm américain réalisé par Stefan Pleszczynski, diffusé en 2007.
 Le Combat d'une femme (Dr. Hope - Eine Frau gibt nicht auf) est un téléfilm allemand réalisé par Allison Anders diffusé en 2009.